Муса́ндам () — мухафаза в Омане.
Мусандам расположен на самом севере страны, на одноимённом полуострове и, будучи отделённым от остальной части Омана территорией Объединённых Арабских Эмиратов, является полуэксклавом. 

Административный центр — город Хасаб (Эль-Хасаб). Площадь — , население —

География 
Мухафаза Мусандам имеет важное стратегическое положение из-за близости к Ормузскому проливу.

В северной части полуострова, около деревни Кумзар, используется язык кумзари — диалект персидского языка.

В августе 2008 года было открыто паромное сообщение между столичным Маскатом и Мусандамом, для улучшения транспортного сообщения с полуостровом.

Административное деление 
Губернаторство Мусандам делится на 4 вилайета с центрами в городах:
 Хасаб
 Буха
 Даба-эль-Байя
 Мадха — единственный вилайет не на полуострове; отдельный эксклав Омана, окружённый территорией ОАЭ.

Галерея

См. также 
 Мадха

Ссылки 
 Карта территории /вебархив/
 Мусандамский анклав (Оман) // НАСА

Примечания 

Административное деление Омана
Эксклавы Омана